Euowenia — род вымерших сумчатых из семейства Diprotodontidae. Эндемики Австралии. Жили от плиоцена до верхнего плейстоцена. Их вес составлял около 500 кг. Как и все представители семейства, травоядные. Euowenia известна только из трёх мест на материковой Австралии, Chinchilla в Квинсленде, Menindee в Новом Южном Уэльсе и в Tirari formation на реке Уорбертон в бассейне озера Эйр.

Виды 
 Euowenia grata
 Euowenia robusta

Примечания

Литература 
 Prehistoric Mammals of Australia and New Guinea: One Hundred Million Years of Evolution by John A. Long, Michael Archer, Timothy Flannery, and Suzanne Hand (page 79)
 Dinosaur Encyclopedia by Jayne Parsons (page 207)

Дипротодонтовые
Млекопитающие плейстоцена
Млекопитающие плиоцена
Ископаемая фауна Австралии